El término Round Robin proviene del inglés y hace referencia a varios artículos:

Informática
Planificación Round-robin, uno de los algoritmos de planificación de procesos más simples dentro de un sistema operativo que asigna a cada proceso una porción de tiempo equitativa y ordenada.

Deporte
 Round Robin o Sistema de todos contra todos, es un sistema de competición en el que los participantes se enfrentan divididos en grupos, en los cuales el ganador de cada grupo avanza a una instancia de eliminación directa.